Slovenië
Planina (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
Planina (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
Planina (Kostel), een plaats in de Sloveense gemeente Kostel
Planina (Ljubno), een plaats in de Sloveense gemeente Ljubno
Planina (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna
Planina (Semič), een plaats in de Sloveense gemeente Semič
Servië
Planina (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj